A következő katonai akciókat nevezik északi hadjáratnak:

 Északi hadjárat, a Magyarországi Tanácsköztársaság által 1919-ben indított offenzíva
 Északi hadjárat, a kínai Kuomintang által 1926-ban indított hadjárat
 Északi hadjárat, a spanyol polgárháborúban a nacionalisták északi irányú támadása 1937-ben